Платишино — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Красногородской волости.

География 
Расположена в центральной части района, в 9 км к северо-востоку от районного центра, посёлка Красногородск.

Население 

Численность население деревни по оценке на начало 2001 года составляла 154 жителя.

История 
С января 1995 до июля 2010 года деревня входила в Граинскую волость (с центром в д. Лукино), упразднённую в пользу  Красногородской волости.

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района